Brokopondo puede hacer referencia a:
 El distrito de Brokopondo, en Surinam.
 La ciudad de Brokopondo, en el distrito de Brokopondo, Surinam.
 El embalse de Brokopondo, en el distrito de Brokopondo, Surinam.